Szaladin, Egyiptom és Szíria szultánja
 Szaladin-citadella, szíriai erődítmény
 Szaladin, 2009-es maláj animációs tévésorozat